То́маш Си́вок (; родился 15 сентября 1983 года в Пельгржимове, Чехословакия) — чешский футболист, защитник. Выступал за сборную Чехии.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольных школ клубов «Каменице-над-Липой» и «Динамо» (Ческе-Будеёвице).
Профессиональную карьеру начал в 2000 году в клубе «Ческе-Будеёвице», в 2002 году перешёл в пражскую «Спарту», в составе которой впоследствии дважды выигрывал чемпионат Чехии и трижды Кубок Чехии. В 2003 году, на правах аренды, ненадолго вернулся в «Ческе-Будеёвице», однако, уже с 2004 года снова играл за «Спарту», а в сентябре 2005 года стал её капитаном. В январе 2007 года перешёл в итальянский «Удинезе», подписав контракт на 4,5 года (сумма трансфера составила 2.500.000 £). Однако, уже через год, в январе 2008 года, на правах аренды, снова вернулся в «Спарту», а в мае 2008 года его трансфер выкупил стамбульский «Бешикташ».

В июне 2015 года подписал контракт с другим турецким клубом «Бурсаспор»

В июле 2017 года перешел из Турции в израильский клуб «Маккаби» из города Петах-Тиква, подписав двухлетний контракт. В «Маккаби» он провёл 57 матчей и забил 4 мяча. В конце сезона 2018/19 его контракт с клубом истёк.

В сентябре 2019 года в качестве свободного агента вернулся в Чехию, подписав контракт с клубом «Динамо Ческе-Будеёвице».

В сборной 
С 1998 года выступал за юношеские и молодёжные сборные. В составе главной национальной сборной Чехии дебютировал 3 сентября 2005 года в матче со сборной Румынии. Участник чемпионата Европы 2008 года.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
Спарта Прага
 Чемпион Чехии (2): 2002/03, 2004/05
 Обладатель Кубка Чехии (3): 2003/04, 2005/06, 2007/08
Бешикташ
 Чемпион Турции: 2008/09
 Обладатель Кубка Турции: 2010/11

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 Профиль на сайте Первой лиги

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Динамо» Ческе-Будеёвице
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК «Маккаби» Петах-Тиква